

Aziende 
 Bpt S.p.A.  – azienda metalmeccanica italiana che opera in apparecchiature elettriche per il comfort abitativo

Codici 
 BPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Jefferson County di Beaumont/Port Arthur, Texas (Stati Uniti d'America)
 bpt – codice ISO 639-3 della lingua di Punta Barrow